Григо́рий Чертков:
 Чертков, Григорий Александрович (1832—1900) — обер-егермейстер, московский уездный предводитель дворянства, основатель Чертковской городской библиотеки в Москве.
 Чертков, Григорий Григорьевич (1872—1938) — генерал-майор, военный историк.
 Чертков, Григорий Иванович (1828—1884) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант.